

Тінікум Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсільванія
 Тінікум Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія